Чемпионат Чехии по чекерсу среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам, проводимый с 2003 года.

Чемпионы

Ссылки 
 Список чемпионов Чехии 

Чемпионаты по чекерсу
Чекерс